Les Camerounais anglophones (en anglais : ) sont des personnes d'origines culturelles diverses, dont la plupart sont originaires des régions anglophones du Cameroun (régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest). Ces régions sont issues de la partie méridionale de l’ancien Cameroun britannique (Southern Cameroons). Un Camerounais anglophone est généralement considéré comme toute personne ayant vécu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun, ayant suivi une éducation anglo-saxonne et pratiquant le système éducatif et juridique anglo-saxon.

Les deux régions anglophones du Cameroun représentent 17 % d'une population de 17 millions (2005).

Représentation politique 
Le Front social démocrate, le plus grand parti politique d'opposition au parlement camerounais, est dirigé par un anglophone. Les mouvements séparatistes, notamment le Conseil national du sud du Cameroun (SCNC) et l'Organisation des peuples du Cameroun méridional (SCAPO), appellent à la sécession du Cameroun anglophone du reste du Cameroun en réponse au démantèlement en mai 1972 de la fédération formée en 1961 et la marginalisation subséquente de la minorité anglophone par la majorité francophone et ses dirigeants politiques. En mars 2017, un seul des 36 ministres du gouvernement qui contrôlent les budgets ministériels est anglophone.

Manifestations de 2016-2017 et la réponse du gouvernement 
En novembre 2016, après qu'une loi n'ait pas été traduite en anglais, des avocats de la minorité anglophone ont commencé à manifester à Bamenda contre le gouvernement pour ne pas avoir respecté la garantie constitutionnelle d'une nation bilingue. Ils ont été rejoints par des enseignants, protestant contre les personnes nommées par le pouvoir central avec des compétences en anglais médiocres et des citoyens ordinaires. En décembre, les forces de sécurité ont dispersé des manifestants et au moins deux manifestants ont été tués et d'autres blessés.

Les manifestants ont également été accusés de violence, cependant, la répression brutale du gouvernement a ravivé les appels à la restauration de l'indépendance du Cameroun méridional, indépendant du Royaume-Uni depuis le 1er octobre 1961. Divers manifestants ont été arrêtés, dont Felix Agbor Balla, le président du Consortium de la société civile anglophone du Cameroun, et Fontem Neba, le secrétaire général du groupe. Le Consortium de la société civile anglophone du Cameroun a été déclaré illégal par le gouvernement le 17 janvier 2017 et ''tout autres groupe lié ayant des objectifs similaires'' a été interdit''. Amnesty International a demandé la libération d'Agbor-Balla et de Neba

Le gouvernement central a coupé Internet dans les régions anglophones à la mi-janvier et a été rétabli en avril 2017, à la suite d'une demande de restauration des Nations unies. L'ONG Internet sans frontières a estimé que le black-out a couté à l'économie camerounaise près de 3 millions d'euros (3,2 millions de dollars US)

Personnalités

Musique 
 Daphne, chanteuse
 Ewube, chanteuse
 Salatiel, artiste musical 
 Stanley Enow, rappeur
 Mr Leo, chanteur
 Magasco, musicien
 Nabila, chanteuse
 Andy Allo, chanteuse
 Bébé Manga, musicienne
 Missy BK, auteure-compositrice-interprète 
 Reniss, chanteuse
 Naomi Achu, chanteuse
 Gasha, chanteuse
 Jovi, rappeur
 Ko-c, rappeur
 Asaba, chanteuse

Cinéma 
 Syndy Emade, actrice
 Stephanie Tum, actrice
 Nsang Dilong, actrice
 Agbor Gilbert Ebot, cinéaste
 Laura Onyama, actrice
 Okawa Shaznay, actrice
 Nchifor Valery, acteur 
 Faith Fidel, actrice 
 Enah Johnscott, réalisateur 
 Kang Quintus, acteur 
 Epule Jeffrey, acteur

Sport 
 Clinton Njie, footballeur
 Eyong Enoh, footballeur
 Collins Fai, footballeur
 Matthew Mbuta, footballeur
 Pius N'Diefi, footballeur
 Samuel Ojong, footballeur
 Charley Roussel Fomen, footballeur
 Rebecca Muambo, lutteuse libre
Lewis Enoh, footballeur
Brandon Baiye, footballeur
George Elokobi, footballeur

Politique 
 Paul Atanga Nji, ministre
 Joseph Dion Ngute, homme politique
 Sisiku Julius Ayuk Tabe, leader indépendantiste
 Lucas Ayaba Cho, militant 
 Ebenezer Akwanga, militant
 Mancho Bibixy, militant
 John Fru Ndi, homme politique
 John Ngu Foncha, homme politique
 Joshua Osih, homme politique
 Kah Walla, femme politique
 Wirba Joseph, homme politique
 Simon Achidi Achu, homme d'État
 Dorothy Njeuma, femme politique
 Mola Njoh Litumbe, personnalité politique
 Peter Mafany Musonge, homme d'État
 Emmanuel Mbela Lifafe Endeley, homme politique 
 Augustine Ngom Jua, homme politique 
 Ephraïm Inoni, personnalité politique 
 Akere Muna, homme politique 
 Salomon Tandeng Muna, homme politique 
 Ama Tutu Muna, ministre de la culture 
 Philémon Yang, homme d'État 
 Ndeh Ntumazah, militant indépendantiste 
 Fongum Gorji Dinka, activiste politique 
 Bernard Fonlon, ancien ministre du gouvernement 
 Elizabeth Regina Mundi, sénatrice 
 Andrew Motanga Mounjimba, homme politique
 Marianta Njomia, leader indépendantiste

Personnalité militaire  
 Oliver Lekeaka, commandant séparatiste
 Ivo Mbah, combattant séparatiste
 Général No Pity, commandant séparatiste

Religieux 
 Pius Suh Awa, prélat catholique
 Brian Udaigwe, prélat catholique
 Christian Wiyghan Tumi, cardinal
 Abraham Ebong Ngole, ministre presbytérien

Beauté 
 Audrey Nabila Monkam, Miss Cameroun 2020
 Monalisa Mouketey, Miss Univers Cameroun 2022

Journalisme 
 Simon Mol, journaliste
 Samuel Wazizi, journaliste
 Elie Smith, journaliste

Entrepreuneriat 
 Rebecca Enonchong, entrepreneuse
 Kate Fotso, femme d'affaires
 Gwendoline Abunaw, cheffe d'entreprise
 Vera Songwe, économiste
 Bony Dashaco, homme d'affaires
 Eric Njong, entrepreneur

Droit 

 Ayuk NJ, avocat
 Felix Agbor Balla, avocat
 Paul Abine Ayah, juriste

Littérature 

 Imbolo Mbue, écrivaine
 John Nkemngong Nkengasong, dramaturge
 Bate Besong, écrivain

Militantisme 

 Bandy Kiki, activiste LGBTQ+

Sciences 

 John Nkengasong, virologue

Notes et références

Liens externes

Articles connexes 
 Crise anglophone au Cameroun
 Pidgin camerounais
 Canadiens français (un groupe similaire)
 Glottophobie 
 Problème anglophone 

Région du Nord-Ouest (Cameroun)
Région du Sud-Ouest (Cameroun)